Кристоба́ль Юэ́ (; ) — французский хоккеист, вратарь. Прозвище — «Стена Кристо» ().

Биография 
Начинал карьеру в команде  из Гренобля, затем выступал в Швейцарии за «Лугано». На драфте НХЛ 2001 года был выбран в 7 раунде под общим 214 номером командой «Лос-Анджелес Кингз». 26 июня 2004 года обменян в «Монреаль Канадиенс». Затем перешёл в «Вашингтон Кэпиталс», а в 2008 году подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс». Первый французский хоккеист, выигравший Кубок Стэнли (2010). Выступает за сборную Франции. Участник Олимпийских игр 1998 и 2002, олимпийской квалификации 2001 и 2005, чемпионата мира 1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2008, 2014, чемпионата мира в первом дивизионе 2001 года, юниорского чемпионата Европы в группе «Б» 1992, 1993 и молодёжного чемпионата мира в группе «Б» 1995. 21 марта 2018 года Кристобаль Юэ объявил о завершении карьеры игрока. Он выступает в составе «Лозанны» в чемпионате Швейцарии с сезона-2012/13 и 24 марта проведёт свой последний матч, сообщается на сайте клуба.

Юэ с 2002 по 2010 год играл в НХЛ и является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» (2010). В составе сборной Франции он сыграл на 13 чемпионатах мира, завершив карьеру в национальной команде после мирового первенства 2017 года, которое проходило в Париже и Кёльне. Кроме того он дважды участвовал в Олимпийских играх

Награды 

 Чемпион Франции: 1997/98 («Брюлёр де Лу»).
 Чемпион Швейцарии: 1998/99 («Лугано»).
 Роджер Крозьер Авард, 2006 («Монреаль Канадиенс»).
 Участник матча всех звёзд НХЛ (2007).
 Обладатель Кубка Стэнли 2010 в составе «Чикаго Блэкхокс».

Статистика 

 GP — сыгранные матчи.
 Мин — минуты, проведённые на поле.
 GA — пропущенные шайбы.
 EN — голы, забитые в пустые ворота.
 SO — матчи на «ноль» (без пропущенных шайб).
 GAA — среднее число пропускаемых за матч шайб.
 W, L, T — количество побед, поражений и ничьх, одержанных командой с этим вратарём.
 Svs — отражённые броски («сэйвы»).
 Pct — процент отражённых бросков.

Ссылки 
 Профиль на hockeygoalies.org 

Хоккейные вратари
Хоккеисты Франции
Игроки сборной Франции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Хоккеисты НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки ХК «Гренобль»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки ХК «Адлер Мангейм»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Лозанна»
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»